Die Fußball-Oberliga Berlin 1982/83 war die neunte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Der SC Charlottenburg wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Zweiter in der Nordgruppe den Aufstieg sicherten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Hertha Zehlendorf teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen die Zweitvertretung vom FC Bayern München verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen der SC Westend 1901 und der BFC Viktoria 1889 ab. Durch den Aufstieg vom SC Charlottenburg in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben Blau-Weiß 90 Berlin und Preußen Wilmersdorf auch der BSC Rehberge 1945 auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 63.635 Zuschauer (ø 265 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.112 SC Charlottenburg – Hertha Zehlendorf (28. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 31 Lichterfelder SU – Rapide Wedding (15. Spieltag)

Berliner Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1983
Fußballsaison 1982/83